Der Titel Fußballer des Jahres wird in Kroatien seit 1991 vom kroatischen Verband vergeben. 1995 wurde außerdem zum ersten Mal die Auszeichnung Hoffnung des Jahres für den besten Nachwuchsspieler vergeben.

Seit 1992 gibt es parallel den Sportske Novosti Yellow Shirt Award, der von der kroatischen täglichen Sportzeitung Sportske Novosti an den besten Spieler der ersten kroatischen Liga vergeben wird.

Die Preisträger sind:

Weblinks 
 Liste der Fußballer des Jahres
 Liste der Fußballer des Jahres von 1972 bis 2010
 Sportske novosti Yellow Shirt award

Kroatien
Fussballer des Jahres
Erstverleihung 1991